Алексе́й Па́влов:
 Павлов, Алексей Александрович (1782—1865) — камергер, чиновник для особых поручений за обер-прокурорским столом в Священном Синоде.
 Павлов, Алексей Андреевич (1815—1849) — русский писатель.
 Павлов, Алексей Дмитриевич (1913—1949) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Алексей Иванович (1930—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Алексей Игоревич (1961—2018) — советский и российский футболист.
 Павлов, Алексей Илларионович (1883—1981) — коневод, Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Алексей Кузьмич (1904—1977) — советский военачальник, генерал-майор.
 Павлов, Алексей Николаевич (1922—1995) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Алексей Павлович (1905—1982) — советский дипломат.
 Павлов, Алексей Петрович (1854—1929) — советский геолог, академик АН СССР.
 Павлов, Алексей Степанович (1832—1898) — профессор церковного права, юрист, член-корреспондент АН.